Уи́льям Монтегю́:
 Монтегю, Уильям (1301—1344) — 1-й граф Солсбери и первый король Мэна.
 Монтегю, Уильям (1328—1397) — 2-й граф Солсбери, участник Столетней войны. Монтегю, Уильям — 7-й герцог Манчестерский, член Кентерберийской ассоциации.